Heudicourt ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Heudicourt (Eure) im Département Eure
Heudicourt (Somme) im Département Somme

mit Namenszusatz:
Heudicourt-sous-les-Côtes im Département Meuse